Lauw steht für:

 Lauw, französische Gemeinde im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est.
 Lauw (Tongern), Stadtteil von Tongern in Belgien

Lauw ist der Familienname folgender Personen:

 August Lauw (1826–1917), deutscher Unternehmer und Ziegeleibesitzer
 Madeleine Lauw (* 1990), deutsche Musicaldarstellerin